Stapinus van Dourgne, ook wel Photinus van Anhée
 Photinus van Lyon, overleden 177
 Photinus van Nicomedea
 Photinus van Sirmium, overleden 376
 Photinus (geslacht), een geslacht vuurvliegen